Бельвалия Липского, Белевалия Липского () — растение из семейства Спаржевых (Asparagaceae).

Название 
Видовой эпитет дан в честь русского ботаника Липского В. И.
Известное тривиальное название степной Гиацинт.

Морфологическая характеристика 
Растение выделяется среди других благодаря своим растопыренным цветоножкам. Листья линейные, довольно широкие, отходят от луковицы, обертывают у основания безлистный стебель, который выносит на высоту 20—30 см большую кисть мелких грязно-фиолетовых цветков, из которых верхние часто недоразвиты. Цветки имеют сросшийся околоцветник с гребнеобразными выростами. Тычинки прикреплены у основания лепестков расширенными и сросшимися между собой частями. Цветы расцветают постепенно, начиная с нижней части соцветие. По мере отцветания цвет меняется до бурого, а цветоножки отгибаются горизонтально. Благодаря этому соцветие становится цилиндрическим.

В конце июня созревают плоды-коробочки. Иногда стебель отрывается от луковицы и катится по ветру, рассеивая семена.

Распространение 
Растет на сухих горных склонах и каменистых участках в Южном Крыму. Является эндемиком этого региона.

Примечания

Литература

Ссылка 
 
 Энциклопедия декоративных садовых растений

Эндемики Крыма
Спаржевые